Любо́вь Соколо́ва:
 Соколова, Любовь Владимировна (Шашкова, Кылыч; род. 1977) — российская волейболистка, чемпионка мира, ЗМС России.
 Соколова, Любовь Сергеевна (1921—2001) — советская и российская актриса, народная артистка СССР.